Nadzy wśród wilków – powieść Brunona Apitza
 Nadzy  wśród wilków – film z 1963 roku
 Nadzy  wśród wilków – film z 2015 roku